Ел Муњеко има више значења:

 Ел Муњеко (Апастла), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Муњеко, Кристо Реј (Тлакуилотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Муњеко (Акахете), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику